Mockel ist

 eine Kreuzung zwischen Mops und Dackel

 der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Mockel (1628–1694), Bürgermeister von Heilbronn (1686–1694)
 Johannes Mockel (1567–1631), Jurist, Gastwirt, Koch, Leichenführer, Schulgründer, Winzer, neulateinischer Dichter und Ratsverwandter in Tübingen